SMDB ist die Abkürzung von:

 Salesianische Mitarbeiter Don Boscos
 Southam Medical Database
 Strong Motion Database
 Stock Material Distribution Bridges

SMDB